Het zevende FIFA-wereldkampioenschap voetbal voor clubs (Engels: FIFA Club World Cup) vond van 8 tot en met 18 december 2010 plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. Aan het kampioenschap dat door de FIFA wordt georganiseerd, namen zeven clubs deel; de winnaars van zes continentale bekertoernooien en de landskampioen van het organiserend land.

Voor het eerst haalde een club uit Afrika in de finale. Eerder speelden alleen Europese en Zuid-Amerikaanse teams in de finale. Het Italiaanse Inter Milaan won het toernooi.

Stadions 
Alle wedstrijden werden in twee stadions in de stad Abu Dhabi in het emiraat Abu Dhabi gespeeld; het Mohammed Bin Zayidstadion, dat plaats biedt aan 42.056 toeschouwers, en het Sjeik Zayidstadion dat plaats biedt aan 49.500 toeschouwers.

Deelname

Scheidsrechters
De FIFA heeft zeven scheidsrechters en veertien assistent scheidsrechters aangesteld voor dit toernooi.

Speelschema 

Alle tijden zijn lokaal UTC+4

Wedstrijden

Play-off voor kwartfinale

Kwartfinales

Halve finales

Om vijfde plaats

Troostfinale

Finale

Topscorers

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 2010
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten